10-й меридиан — воображаемая линия на поверхности Земли:
 10-й меридиан восточной долготы
 10-й меридиан западной долготы

См. также 
 10-я параллель